Макси́м Григо́рьевич Ле́вин (16 октября (29 октября) 1904 года, Слоним — 18 апреля 1963 года, Москва) — советский антрополог, этнограф и археолог, специалист в области этнической антропологии народов Сибири, Дальнего Востока и Японии. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Родился в Белоруссии в еврейской семье. В 1921 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета МГУ, который окончил в 1925 году на кафедре антропологии. Ученик Б. С. Жукова

С 1933 года — учёный секретарь Института антропологии МГУ.

В 1938 году он перешёл на должность доцента на кафедру антропологии биологического факультета МГУ. На кафедре им читались курсы по анатомии человека, анатомии центральной нервной системы и этнографии.
 
В 1943—1963 годы — заместитель директора Института этнографии АН СССР. Редактор журнала «Советская этнография».

Полевые исследования вёл в Туве (1926, 1952), Северном Прибайкалье (1927), на Алтае (1929), на побережье Охотского моря (1930-31), на Амуре и Сахалине (1947), на Чукотке (1957-61). Автор множества научных работ.

Совместно с Николаем Чебоксаровым (1955) выработал важное для этнологии понятие «хозяйственно-культурный тип».

Отец академика Григория Бонгард-Левина.

Награждён орденом «Знак Почета».

Похоронен на Донском кладбище.

Примечания

Литература 
 Алексеева Т. И., Арутюнов С. А. М. Г. Левин // Портреты историков: время и судьбы / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М., 2004. Т. 3;
 Алексеева Т. И., Арутюнов С. А. М. Г. Левин: учёный, учитель, человек // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи. М., 2004;
 Решетов А. М. Традиции анучинской школы в научном творчестве М. Г. Левина // Интеграция археологических и этнографических исследований. Алматы; Омск, 2004.

Ссылки 
 Страница на сайте ИЭА РАН

Историки СССР
Этнографы СССР
Антропологи СССР
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Лауреаты премии имени Н. Н. Михлухо-Маклая АН СССР
Похороненные на Донском кладбище
Музейные работники СССР
Главные редакторы «Этнографического обозрения»